
Termin Reakcija ima više značenja.

 Hemijska reakcija
 Lančana reakcija
 Povratna hemijska reakcija
 Reakcija adicije
 Reakcija supstitucije
 Nuklearna reakcija
 Eutektoidna reakcija, fazni prelaz

 Osećanje, emotivna reakcija